Turnovo (Kroatië), een plaats in de gemeente in Desinić in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje
Turnovo (Noord-Macedonië), een plaats in de Macedonische gemeente Strumica

Zie ook 
 Trnovo